NOP steht für:
 Narodowe Odrodzenie Polski (dt. „Nationale Wiedergeburt Polens“), polnische Partei
 National Organic Program, US-amerikanisches Zertifizierungsprogramm für Lebensmittel, siehe auch Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (Öko-Verordnung)
 Nike Oregon Project, eine von dem Sportartikelhersteller Nike gesponserte Eliten-Lauftrainingsgruppe
 No Operation (dt. „Nulloperation“), ein spezieller Befehl für Prozessoren und in Kommunikationsprotokollen, der effektiv nichts tut
 Flughafen Sinop (IATA-Code), türkischer Flughafen

nop steht für:
 Numanggang (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 NOB
 Noob
 Nopp

Abkürzung